Тода — имя собственное.

 Тода — город в Японии, в префектуре Сайтама.
 Тода — язык дравидийской семьи.
 Тода — народ, говорящий на языке Тода в Южной Индии.

Персоналии

Имя 
 Тода — лжемессия и предводитель отряда из 400 еврейских повстанцев, боровшихся против римского владычества, более известный как Февда.
 Тода — графиня Рибагорсы, представительница Рибагорсской династии.
 Тода Аснарес (~ 885—970) — королева Наварры.
 Тода Дзёсэй — один из двух основателей японской секты Сока Гаккай.

Фамилия 
 Тода, Кадзуюки (род. 1977) — японский футболист.
 Тода, Кэйко (род. 1957) — японская сэйю.
 Тода, Эрика (род. 1988) — японская актриса из Кобе.
 Тода-и-Хункоса, Тереза (1826—1898) — монахиня, соосновательница Конгрегации Кармелиток Терезианок Святого Иосифа (C.T.S.J.).

См. также 
 Тода-рю — древняя школа кэндзюцу, классическое боевое искусство Японии.
 Тода-ха Буко-рю — классическое японское боевое искусство (корю), основанное приблизительно в 1560 году.
 Тод (значения)